Gosport bezeichnet:

 Gosport, eine Stadt in England
 Gosport (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Gosport (Alabama), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Gosport (Indiana), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Gosport (New Hampshire) (1715–1876), eine historische Town in den Vereinigten Staaten
 Gosport (Lennox and Addington County), eine Ortschaft in Kanada
 Gosport (Northumberland County), eine Ortschaft in Kanada
 Gosport (Test Valley), eine Ortschaft in Test Valley, Hampshire, England